Гран-при Бахре́йна 2014 года (официально 2014 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) — автогонка, третий этап чемпионата мира «Формулы-1» текущего сезона, который прошел с 4 по 6 апреля 2014 года на Международном автодроме Бахрейна. В этом году гонка стала юбилейной, десятой, а также 900-м по счету Гран-при в истории «Формулы-1».

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 

|}

Примечания
 1.  Даниэль Риккардо наказан потерей 10 стартовых позиций — за небезопасный выезд на пит-лейн в гонке в Малайзии, когда механики не прикрепили одно из колёс.
 2.  Адриан Сутиль наказан потерей 5 позиций на старте — за вытесние Ромена Грожана за пределы трассы в квалификации.

Гонка 

|}

Примечания:
 1.  Пилот не финишировал, но классифицирован, так как им пройдено более 90% гоночной дистанции.

Круги лидирования

Машина безопасности (причина появления) 

 42-46 круги (столкновение Мальдонадо и Гутьерреса).

Штрафы пилотов

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 5-й поул Нико Росберга.
 20-й поул команды Mercedes.
 6-й быстрый круг Нико Росберга.
 16-й быстрый круг команды Mercedes.
 24-я победа Льюиса Хэмилтона, по этому показателю он сравнялся с Хуаном Мануэлем Фанхио.
 16-я победа команды Mercedes.
 60-й старт с первого ряда Льюиса Хэмилтона.
 50-й Гран-при в карьере Ромена Грожана.
 150-й Гран-при в карьере Нико Росберга.
 150-й старт в карьере Нико Росберга.
 250-й старт в карьере Дженсона Баттона.
 150-й старт команды Toro Rosso.
 150-й Гран-при команды Toro Rosso.
 40 000-й км Нико Росберга.
 400 000-й км бразильцев.
 900-й Гран-при за всю историю Формулы-1.

Источник: f1news.ru

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Бахрейна
Спорт в Бахрейне в 2014 году
Формула-1 в сезоне 2014
Апрель 2014 года
2014 год в Бахрейне